Neftegorsk (; derivante da нефт, petrolio e гора, montagna) è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Neftegorsk – città della oblast' di Samara
 Neftegorsk – insediamento di tipo urbano del Territorio di Krasnodar
 Neftegorsk – città fantasma dell'oblast' di Sachalin